Chemilly (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chemilly (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté